Drube ist der Familienname folgender Personen:

 Nils Drube (* 1978), deutscher Fußballtrainer
 Willy Drube (1880–1952), deutscher Apotheker, siehe Schierker Feuerstein

Siehe auch:
 Trube